La llamada de Cthulhu es el título de un relato de horror que el escritor estadounidense H. P. Lovecraft escribió en 1926 y publicó por primera vez en 1928.

También puede referirse a:

 La llamada de Cthulhu, el juego de rol oficial ambientado en los mitos de Cthulhu, el universo de ficción de Lovecraft;
 La llamada de Cthulhu, una película estrenada en 2005 y basada en el relato de Lovecraft;
 La llamada de Cthulhu, un juego de cartas coleccionables, también basado en la literatura de Lovecraft;
 La llamada de Cthulhu, un videojuego de 2006 basado a su vez en los relatos de Lovecraft.